Авелюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Авелюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор